O título de Conde de Figueiredo de Magalhães foi criado por carta de 6 de Setembro de 1894 do rei D. Carlos I de Portugal a favor de Francisco Bento Alexandre de Figueiredo Magalhães, 1º conde de Figueiredo de Magalhães.

Titulares 
1. Francisco Bento Alexandre de Figueiredo Magalhães, 1º conde de Figueiredo de Magalhães

Ver também 
 Conde de Figueiredo Magalhães

Figueiredo Magalhaes